Името Иванча носят две български села:

 Иванча (Област Велико Търново)
 Иванча (Област Търговище)